Mangani ist der Familienname folgender Personen:

 Lameck Mangani, sambischer Politiker
 Thomas Mangani (* 1987), französischer Fußballspieler